

Divers 
 Billon, un alliage
 Billon, un jeu
 Culture sur billons
 En sylviculture, le billon (ou billot) est une partie d'une bille de bois, et un petit billon était une "billonnette".
 droit de billon, un droit qui permettait à tout possesseur d'or de le faire frapper en monnaie par la Banque de France au .
 Billon, un village du Cameroun dans la commune de Mengueme.

Personnalités 

 Daniel Billon (1927-2004), dessinateur de bande dessinée et illustrateur français ;
 Denise Billon (1927-), réalisatrice française ;
 François de Billon, auteur français ;
 Jean Billon de Cancerille est un voyageur, négociant et diplomate français du  ;
 Jean-Louis Billon, président du groupe SIFCA, Président de la Chambre de commerce et d'industrie (Côte d'Ivoire) ;
 Louis Michel Rieul Billon (1750-1789), horloger, auteur de l'attentat de Senlis (26 morts), en 1789 ;
  ;
 Pierre-Jules Billon, musicien français ;
 Raoul Billon, dit Fred Money (1882-1956), peintre français ;
 René Billon (1931-2020), footballeur français.

Homonymie de patronyme